Princ Kristián Dánský a Norský (25. března 1675, Kodaň – 27. června 1695, Ulm) byl třetím synem Kristiána V. Dánského a jeho manželky, Šarloty Amálie Hesensko-Kasselské, a tedy mladším bratrem krále Frederika IV. Zemřel ve věku 20 let a nikdy se neoženil.

Životopis 

Jako 14letý měl na starosti oslavy u příležitosti narozenin svého otce v roce 1689. Při této příležitosti se konala pravděpodobně první opera v Dánsku, která skončila požárem v Amalienborgu. Byl popisován jako silný a živý mladý muž. Svou první velkou cestu do Itálie podnikl v květnu 1695, brzy poté se nakazil neštovicemi a zemřel 27. června v Ulmu. Tělo bylo převezeno do Roskilde, kde se 11. září téhož roku konal pohřeb.

Předkové

Reference 

Oldenburkové
Dánští princové
Norští princové
Narození v roce 1675
Narození 25. března
Narození v Kodani
Úmrtí v roce 1695
Úmrtí 27. června
Úmrtí v Ulmu
Zemřelí na neštovice
Pohřbení v katedrále v Roskilde
Muži